Boscoscuro bezeichnet:

 einen italienischen Hersteller von Motorradfahrgestellen, siehe Boscoscuro (Konstrukteur)

Boscoscuro ist der Familienname folgender Personen:

 Andrea Boscoscuro (* 1989), italienischer Motorradrennfahrer
 Luca Boscoscuro (* 1971), italienischer Motorradrennfahrer
 Martina Boscoscuro (* 1988), italienische Volleyballspielerin